Abd al-Hakk ben Sayf al-Din al-Dhilawi al-Bukhari Abu l-Majid, escriptor indi
 Abdülhak Hámit Tarhan, poeta i home d'estat otomà
 Abdülhak Şinasi Hisar, escriptor turc
 Abu-Yússuf Yaqub ibn Abd-al-Haqq, sultà marínida del Marroc (1258-1286)

Notes